Nonpareil ("impareggiabile" in lingua inglese) può indicare:

Biologia 
 Nonpareil – cultivar di mela

Geografia 
Guyana
 Nonpareil – villaggio
Stati Uniti d'America
 Nonpareil – comunità non incorporata del Nebraska
 Nonpareil – area non incorporata dell'Oregon

Musica 
 Nonpareil – album di Al Cohn del 1981

Persone 
 Jack (Nonpareil) Dempsey – pugile irlandese

Pagine correlate 
 HMS Nonpareil